Wasserschild steht für:

 Hydroschild, ein Schutzmechanismus gegen Feuer
 ein Hinweisschild für Wasserleitungen, siehe Hinweisschilder zu Straßeneinbauten
 Brasenia schreberi, ein Haarnixengewächs, siehe Haarnixengewächse #Systematik